Дискографията на английската рок група „Лед Зепелин“ се състои от 8 студийни албума, 4 албума, записани на живо, 9 компилационни албума, 16 сингъла и други 9 издания, дотъпни чрез свяляне от интернет. Създадена в Лондон през 1968 г., групата се състои от китариста Джими Пейдж, певеца Робърт Плант, басиста Джон Пол Джоунс и барабаниста Джон Бонъм. Групата е пионер в концепцията за ориентиран към албуми рок и често отказва да издава популярни свои песни като сингли. Дебютният им албум Led Zeppelin (1969), издаден от „Атлантик Рекърдс“, достига №6 в класацията на „Ю Кей Албум Чарт“ и №10 в „Билборд 200“ на САЩ. Той получава няколко сертификата за продажби, включително 8 пъти „мултиплатинен“ от Асоциацията на звукозаписната индустрия на Америка и „диамантен“ от музикалната индустрия в Канада. Вторият студиен албум на „Лед Зепелин“, Led Zeppelin II, записан, докато групата е на турне, е издаден няколко месеца след първия. Той достига №1 в няколко страни, включително Обединеното кралство и САЩ, където е сертифициран 12 пъти като „мултиплатинен“. Албумът съдържа търговски успешния сингъл Whole Lotta Love, който влиза в топ 10 в няколко музикални класации. Led Zeppelin III (1970) е силно повлиян от фолк музиката в сравнение с хардрока от предишните издания на групата. Той също достига №1 в Обединеното кралство и САЩ.

Неозаглавеният четвърти албум на „Лед Зепелин“, често наричан Led Zeppelin IV и издаден на 8 ноември 1971 г., е техният търговски най-успешен албум. Той получава 24 мултиплатинени сертификат в САЩ и е петият най-продаван албум там. Петият албум на групата, Houses of the Holy, е издаден през 1973 г. и също заема първа позиция в САЩ, където и получава 11 пъти мултиплатинени сертификата. През 1974 г. групата създава собствена звукозаписна компания „Суан Сонг Рекърдс“, която издава останалите студийни албуми на „Лед Зепелин“. Първият техен двоен албум от 1975 г. Physical Graffiti, получава 16 платинени сертификата от в САЩ. Седмият албум на групата, Presence (1976), постига само три платинени сертификата в САЩ. На 20 октомври 1976 г. „Лед Зепелин“ издават първия си концертен филм The Song Remains the Same. Записът на филма се състои по време на три концерта в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, по време на концертното турне на групата в Съединените щати през 1973 г. Осмият албум на групата, In Through the Out Door, получава шест платинени сертификата. Това е последният албум издаден от групата, преди Джон Бонъм да умре от задушване свързано с алкохол през 1980 г., а „Лед Зепелин“ се разпада три месеца по-късно.

През 1982 г. „Лед Зепелин“ издават албума Coda, компилация от неиздавани предишни записи на групата. След разпадането си, групата издава множество компилации и албуми записани на живо от по-стари техни концерти, включително How the West Was Won, който достига първо място в класациите на „Билборд 200“, и компилационния албум Mothership, от който седем сингъла са досъпни за сваляне от интернет, същия ден целият каталог на „Лед Зепелин“ става достъпен в дигиталните магазини, включително в „Ай Тюнс Стор“. Stairway to Heaven, която никога не е издавана като официален сингъл, е една от тези песни, достъпни в цифровите магазини. Групата е продала повече от 300 милиона албума по целия свят, включително 111,5 милиона сертифицирани бройки в Съединените щати.

Албуми

Студийни албуми

Концертни албуми

Компилации

Компилации за сваляне през интернет

Сингли

Бележки

Източници

Външни препратки 

 Официален сайт на групата
 Подборбна дискография на групата
 „Лед Зепелин“ в Интернет база от данни за филми
 Подборбна дискография на групата в „Олмюзик“

Лед Зепелин
Дискографии на британски изпълнители